LFI peut faire référence à :
 Lycée français international Victor-Segalen, situé à Hong Kong.
 Lycée français d'Irlande situé à Dublin.
 Loi de finances initiale en France.
 La France insoumise, mouvement politique français.
  (voir l'article Remote File Inclusion), une attaque informatique où le serveur inclut l'un de ses propres fichiers.